Клеопатра (Κλεοπάτρα, Kleopatra, Cleopatra) е името на няколко исторически и митични личности:

 Клеопатра VII (69 – 30 пр.н.е.), последният владетел на Египет от династията на Птолемеите. Любима на Юлий Цезар и Марк Антоний. Героиня и на Шекспировата пиеса „Антоний и Клеопатра“, както и на няколко филма.

Клеопатра е името и на няколко египетски царици от династията на Птоломеите:
 Клеопатра I (* 204 пр.н.е., † 176 пр.н.е.), съпруга на Птолемей V
 Клеопатра II (* 185 пр.н.е., † 116 пр.н.е.), съпруга на братята си Птолемей VI и Птолемей VIII
 Клеопатра III († 101 пр.н.е.), съпруга на Птолемей VIII
 Клеопатра IV († 112 пр.н.е.), съпруга на брат си Птолемей IX, след това на Антиох IX
 Клеопатра V (* ок. 95 пр.н.е., † 69 пр.н.е.), съпруга на Птолемей IX, майка на прочутата Клеопатра VII
 Клеопатра VI (* 95 пр.н.е.; † 57 (?) пр.н.е.), съпруга на Птолемей XII
 Клеопатра Теа († 121 пр.н.е.), дъщеря на Птолемей VI, съпруга на Александър I Балас, Деметрий II Никатор и Антиох VII Сидет
 Клеопатра Береника III (* 120 пр.н.е., † 80 пр.н.е.), най-възрастната дъщеря на Птолемей IX и Клеопатра IV, съпруга на Птолемей X и на син му Птолемей XI
 Клеопатра Селена I (* 135 пр.н.е., † 69 пр.н.е.), дъщеря на Птолемей VIII и неговата племенница Клеопатра III; съпруга на брат си Птолемей IX, на Антиох VIII Грюпос, Антиох IX Кизикен и Антиох X Евсеб
 Клеопатра Селена II (* 40 пр.н.е.), дъщеря на Клеопатра VII и Марк Антоний и съпруга на Юба II от Мавритания

Други:
 Клеопатра (* 353 пр.н.е.; † 336 пр.н.е.), съпруга на македонския цар Филип II Македонски
 Клеопатра (ок. 356 пр.н.е. – 308 пр.н.е.), сестра на Александър III Македонски, дъщеря на Филип II и Олимпия
 Клеопатра от Понт (* 110 пр.н.е.), дъщеря на Митридат VI Евпатор и съпруга на Тигран II Велики от Армения
 Клеопатра от Йерусалим, съпруга на Ирод Велики, 1 век пр.н.е.
 Клеопатра, метреса на римския император Клавдий, която го информира заедно с Калпурния за изневярата на неговата съпруга Валерия Месалина
 Клеопатра, съпруга на Гесий Флор, прокуратор на Юдея от 64 до 66 г.
 име на царица Зенобия от Палмира, която вероятно произлиза от Клеопатра VII
 най-малката дъщеря на източноримския император Маврикий (* сл. 588, † пр. 605)
 Клеопатра Алхемист (3 или 4 век), писателка и алхимист от Египет

В древногръцката митология:
 Клеопатра, дъщеря на Идас и съпруга на Мелеагър
 Клеопатра, дъщеря на Борей и съпруга на Финей
 Клеопатра, дъщеря на Трос
 Клеопатра, дъщеря на Данай, две Данаиди
 Клеопатра, съпруга на Девкалион (син на Минос), майка на Идоменей

Други:
 216 Клеопатра, астероид
 Клеопатра, кратер на Венера
 Клеопатра, заглавие на множество филми
 Клеопатра е и име на гръцката музикална група, участвала на Евровизия 1992 с песента „Olou Tou Kosmou I Elpida“